Argus (slovensko Argos) je lahko:
 HMS Argus - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Argus - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 Argus Motoren